Burg-Reuland is een Duitstalige gemeente in de Belgische provincie Luik. De gemeente telt bijna 4000 inwoners. De fusiegemeente is genoemd naar het kasteel Burcht Reuland maar het gemeentehuis staat in Thommen. De gemeente wordt gerekend tot de streek Belgische Eifel. In de zuidoostelijke uithoek van de gemeente is het drielandenpunt van België, Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg gelegen.

Bezienswaardigheden 

In deelgemeente Reuland bevindt zich de ruïne van Burcht Reuland als een bezienswaardigheid. Op de plaats waar de huidige ruïne staat, bouwden de Romeinen reeds een kasteel. In het gehucht Weweler bevindt zich de Weweler Mühle.

Verder in de gemeente:
 Tumulus van Hochtumsknopf
 Sint-Remacluskerk in Thommen
 Sint-Stephanuskerk in Reuland
 Slot Bracht (niet openbaar toegankelijk)
 Drielandenpunt en Europamonument
 Burg Ouren
 Slot Oberhausen

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen
Aldringen, Alster, Auel, Bracht, Braunlauf, Diepert, Dürler, Espeler, Grüfflingen, Koller, Lascheid, Lengeler, Maldingen, Malscheid, Maspelt, Oberhausen, Oudler, Ouren, Richtenberg, Steffeshausen, Stoubach, Weidig, Weisten en Weweler

Demografische ontwikkeling

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1930 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Sport en recreatie 
Door Burg-Reuland loopt de Europese wandelroute E2, ter plaatse ook bekend als GR5. De E2 loopt van Schotland naar Nice in Frankrijk.

Politiek

Burgemeesters 

 2004-2017 Joseph Maraite
 2017-heden Marion Dhur

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Burg-Reuland

Externe link 
 Website van de gemeente

 
Plaats in de Duitstalige Gemeenschap